PPS steht für:

Politische Parteien:
 Parti Populaire Syrien, siehe Syrische Soziale Nationalistische Partei
 Partido Popular Socialista (Brasilien)
 Partido Popular Socialista (Mexiko)
 Piratenpartei Schweiz
 Polska Partia Socjalistyczna, siehe Polnische Sozialistische Partei

Medizin:
 Popliteales Pterygiumsyndrom
 Post-Polio-Syndrom
 Proportional Pressure Support, siehe PPS-Beatmung
 Psychogene Pseudosynkope, psychisch verursachte Synkope (Medizin)

Sonstiges:
 Pro Patria suite oder PP-Suite, Abfolge von Mensuren zweier Studentenverbindungen
 packets per second bzw. deutsch Pakete pro Sekunde, Maß des Durchsatz (Informatik)
 Perfect Photo Suite
 Produktionsplanung und -steuerung sowie das dazu benutzte PPS-System (Software)
 eine Handfeuerwaffe, siehe Walther PPS
 eine Maschinenpistole, siehe PPS-43
 Flughafen Puerto Princesa auf den Philippinen (IATA-Code)
 Policy Planning Staff, interne Denkfabrik des amerikanischen Außenministeriums, siehe Director of Policy Planning
 Polyphenylensulfid, ein thermoplastischer Kunststoff
 Post-Postskriptum (zweiter Anhang)
 PowerPoint Show, die Dateiendung der Dateien des Präsentationsprogramms Microsoft PowerPoint
 Precise Positioning Service, eine militärisch genutzte Dienstklasse beim Navigationssystem GPS
 Proceedings of the Prehistoric Society, eine archäologische Fachzeitschrift
 Puls pro Sekunde

PpS steht für:
 Plakatseher pro Stelle, Maß für die Güte eines Plakatstandorts

Abkürzung